Jerry (település), település Washington államban
 Jerry (film), 2006-os indiai romantikus film
 Jerry (keresztnév)